Ibarrola ist der Name von:
 Agustín Ibarrola, einem baskischen Künstler
 Ibarrolle, einer französischen Gemeinde auf Baskisch